|-
| 140501 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140502 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140503 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140504 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140505 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140506 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140507 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140508 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140509 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140510 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140511 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140512 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140513 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140514 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140515 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140516 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140517 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140518 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140519 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140520 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140521 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140522 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140523 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140524 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140525 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140526 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140527 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140528 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140529 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140530 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140531 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140532 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140533 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140534 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140535 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140536 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140537 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140538 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140539 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140540 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140541 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140542 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140543 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140544 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140545 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140546 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140547 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140548 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140549 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140550 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140551 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140552 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140553 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140554 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140555 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140556 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140557 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140558 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140559 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140560 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140561 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140562 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140563 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140564 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140565 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140566 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140567 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140568 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140569 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140570 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140571 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140572 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140573 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140574 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140575 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140576 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140577 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140578 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140579 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140580 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140581 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140582 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 140583 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140584 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140585 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140586 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140587 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 140588 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140589 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140590 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 140591 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140592 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140593 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140594 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140595 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140596 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 140597 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140598 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140599 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 140600 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-